Charles-François de Ladoucette (1772-1848), Baron de l'Empire, Préfet des Hautes-Alpes, Préfet de la Roër, Préfet de Moselle,  Député de Moselle et écrivain
 Eugène-Dominique de Ladoucette (1807-1887), Conseiller d'État, Député des Ardennes, Président du Conseil Général des Ardennes
 Étienne de Ladoucette (1844-1912), fils du précédent, député de Meurthe-et-Moselle et député des Ardennes
 Charles-Loetitia de Ladoucette (1809-1869), Baron de l'Empire, Député de Moselle, Maire de Paris , Sénateur de Paris
 Charles de Ladoucette (1912-2007), baron, époux de la chanteuse Marjane
 Philippe de Ladoucette (né en 1948), fils du précédent, dirigeant d'entreprises publiques et président de la commission de régulation de l’Énergie

Voir aussi 
 Château et parc de Ladoucette sur la commune de Drancy